BFB – Biofeedback (forma di intervento di psicofisiologia clinica)

Codici 
 BFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blue Fox Bay (Stati Uniti)